2000 Голяма награда на Австралия е 16-о за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 12 март 2000 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Австралия